

Ярове — місто, окружний центр, Алтайський край
 Ярове — село, Армізонський район, Тюменська область
 Ярове — село, Половинський округ, Курганська область
 Ярове — село, Приозерський район, Ленінградська область

Ярове — село, Вінницька область, Жмеринський район
 Ярове — село, Одеська область, Болградський район
 Ярове — село, Сумська область, Конотопський район, Буринська міська громада
 Ярове — село, Сумська область, Конотопський район
 Ярове — село, Черкаська область, Черкаський район
 Ярове — пасажирський залізничний зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці на лінії Імені Тараса Шевченка — Чорноліська